Racing Club kan vara:

Racing Club de Avellaneda – en fotbollsklubb från stadsdelen Avellaneda från södra Buenos Aires, Argentina
Racing Club de France Colombes 92 – en fransk fotbollsklubb från Paris
Real Racing Club de Santander – en spansk fotbollsklubb från Santander